Atlas Comics – editore di fumetti degli anni cinquanta
Atlas Comics – collana di fumetti degli anni settanta